Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez kobiety na 13. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w dniach 8 – 14 września w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w hiszpańskim Gijón. Konkurencję kobiet wygrała Rosjanka Alina Gajdamakina i zdobyła złoty medal, pozostałe medale przypadły Polkom, srebrny Klaudii Buczek, a brązowy Aleksandrze Mirosław.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 12 sierpnia o godzinie 9:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 12 o godz 18:45.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 35 wspinaczek sportowych. Polskę reprezentowały; Klaudia Buczek (zajęła indywidualnie 2 miejsce), Aleksandra Mirosław (3 m.), Edyta Ropek (4 m.), Patrycja Chudziak (11 m.), Monika Prokopiuk (19 m.) oraz Anna Brożek, która zajęła 25 miejsce.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
35 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczek z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów zakwalifikowały się wszystkie polki. Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwyciężczyni z pary kwalifikowała się do dalszych wspinaczek, pokonana odpadała z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodniczkami, które odpadły na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Rosjanka Alina Gajdamakina (z czasem 8,380 s) pokonał Polkę Klaudię Buczek (8,550). W walce o brązowy medal Polka Aleksandra Mirosław (9,000) wygrała z Polką Edyta Ropek.

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej

 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiety